Гладкий Дмитро — військовий діяч Гетьманщини XVII століття, могилівський полковник (1664—1666).
 Гладкий Дмитро Спиридонович — молдовський радянський партійний діяч українського походження.

Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок